

Miejscowości w Polsce 
 Janikowo – miasto
 Janikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Janikowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Janikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie 
 Janikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz

Inne 
 Janikowo – gmina miejsko-wiejska
 Janikowo – dawna gromada
 Janikowo – stacja kolejowa
 Janikowo – część miasta Poznań, w osiedlu Główna

Zobacz też 
 Janików